Julius Hollos ist der Name folgender Personen:

* Julius Hollos (Fotograf), deutscher Fotograf und Fotochemiker 
 Julius Hollos (Journalist) (Gyula Hollós; 1906–1983), ungarisch-britischer Journalist